Duca di Genova – titolo spettante ai capi del ramo cadetto Savoia-Genova della Casa Savoia
Duca di Genova (1860) – pirofregata della Regia Marina
Duca di Genova (1907) – piroscafo, poi incrociatore ausiliario, della Regia Marina